José Díaz peut désigenr :
  (1932-), un homme politique uruguayen ;
 José Díaz Ramos (1896-1942), un homme politique espagnol, communiste ;
 José Pedro Díaz (1921-2006), un écrivain uruguayen ;
 José Díaz (1963-), un joueur de rugby à XV international espagnol ;
 José Manuel Díaz (1995-), un coureur cycliste espagnol.